Michael Gray – attore statunitense (1951-   )
Michael Gray – scrittore britannico di libri sulla musica popolare (1946-   )
Michael Gray – calciatore inglese (1974-   )
Michael Gray – disc jockey britannico (1979-   )
Michael Gray – entomologo e aracnologo australiano